Моллалар — два села в Агдамском районе Азербайджана:
 Моллалар (Алимадатли, Агдамский район)
 Моллалар (Бойахмедли, Агдамский район)